Addams ist der Familienname folgender Personen:

 Ava Addams (* 1979), französische Pornodarstellerin
 Charles Addams (1912–1988), US-amerikanischer Comiczeichner
 Dawn Addams (1930–1985), britische Schauspielerin
 Edith Addams (1907–2004), belgische Fechterin
 Jane Addams (1860–1935), US-amerikanische Feministin, Sozialarbeiterin, Journalistin, Pazifistin (Trägerin des Friedensnobelpreises)
 Jenny Addams (1909–??), belgische Fechterin
 William Addams (1777–1858), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 The Addams Family
 Adams